Grasspecht ist eine Bezeichnung für:

 den Grünspecht
 den Kleinspecht